Ил:

 Ил — тонкозернистая мягкая горная порода, отлагающаяся на дне водотоков и водоёмов
 Ил — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии:
 Ил — сын Дардана, дарданский царь (см. Троада в древнегреческой мифологии)
 Ил — сын Троса и Каллирои, основатель Трои (Илиона)
 Ил — название единицы административного деления Турции; ранее употреблялся термин вилайет
 Ил (приток Чепцы)

Аббревиатуры и сокращения 
 ил. — иллюстрация
 Ил — серия самолётов, проектируемых в КБ Ильюшин, названная по фамилии основателя КБ С. В. Ильюшина (к серии не относится ИЛ-400)
 ИЛ — Иностранная литература (журнал)
 ИЛ — интерактивная литература

См. также 
 IL — Instruction List (язык программирования)
 Илл